Gorski zdravnik je lahko:
 Gorski zdravnik (romani) - Serija romanov, izdanih pri založbi Bastei.
 Gorski zdravnik (1992) - Nemško-avstrijska televizijska serija, ki so jo med letoma 1992 in 1997 predvajali na programu Sat.1.
 Gorski zdravnik (2008) - Nemško-avstrijska televizijska serija, ki jo od leta 2008 prikazujejo na programu ZDF. Gre za remake serije iz leta 1992.